Сантьягу-ду-Касен:
 Сантьягу-ду-Касен — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Сетубал.
 Сантьягу-ду-Касен — район (фрегезия) в Португалии  в округе Сетубал.